12-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2014 состоялась 6 июня 2014 года в спортивном комплексе «Олимпийский». Специальными гостями «Премии МУЗ-ТВ 2014. Эволюция» были Craig David и OLA.

Голосование 
Система голосования за номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2014. Эволюция» в этом году прошла в два этапа. На первом этапе путём экспертного голосования были определены пятерки номинантов в 11 категориях. На втором этапе в голосовании за победителей по каждой номинации принимали участие академики Премии параллельно со зрителями канала «МУЗ-ТВ». В качестве экспертов и академиков выступают ведущие деятели музыкальной индустрии и шоу-бизнеса. Победители «Премии МУЗ-ТВ 2014. Эволюция» были объявлены 6 июня в СК «Олимпийский».

Ведущие 
В этом году церемонию вели Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

Выступления

Победители и номинанты

Специальные призы 
 За вклад в жизнь: Евгений Плющенко
 За вклад в развитие музыкальной индустрии: Игорь Николаев

Примечания

Ссылки 

Музыкальные премии России
2014 год в музыке России
Муз-ТВ
События 6 июня
Июнь 2014 года
2014 год в Москве
Культурные события в Москве